Okręty US Navy o nazwie USS "Blueback" pochodzącej od nerki, ryby z rodziny łososiowatych:
 Pierwszy "Blueback" (SS-326) było okrętem podwodnym, który służył w czasie II wojny światowej i został sprzedany Turcji.
 Drugi "Blueback" (SS-581) był ostatnim okrętem podwodnym o napędzie nienuklearnym, który wszedł do służby w US Navy.

Blueback